Zvětšenina má několik významů:

 Kopie, model nebo zobrazení ve větším měřítku. Opakem je zmenšenina.
 Zvětšenina (film) – film režiséra Michelangela Antonioniho z roku 1966.
 Zvětšenina (fotografie) – zvětšený pozitiv pořízený z negativu pomocí zvětšovacího přístroje nebo vytisknutý snímek pořízený digitálním fotoaparátem.

Externí odkazy